Marble Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marble Township (Madison County, Arkansas)
 Marble Township (Saline County, Arkansas)
 Marble Township (Minnesota)
 Marble Township (Nebraska)
 Marble Township (Oklahoma)